Saint-Lubin-en-Vergonnois – comune francese del dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro
 Saint-Lubin-des-Joncherets – comune francese del dipartimento dell'Eure-et-Loir nella regione del Centro
 Saint-Lubin-de-Cravant – comune francese del dipartimento dell'Eure-et-Loir nella regione del Centro
 Saint-Lubin-de-la-Haye – comune francese del dipartimento dell'Eure-et-Loir nella regione del Centro

Pagine correlate 

 Lubin